Mill Brook ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Mill Brook (Tennessee) im Washington County
 Mill Brook (Connecticut) im Hartford County
 Mill Brook (Maine) im Oxford County
 Mill Brook (North Carolina) im Forsyth County

Fließgewässer:
 Mill Brook (Pepacton Reservoir)  im Ulster County, New York

Siehe auch:
 Millbrook
 Millsbrook